Slovo kultivace má více významů:

 kultivace – cílené udržování či rozmnožování mikroorganismů
 orba – úprava zemědělské půdy
 kultivace člověka – zdokonalování lidských schopností
 šlechtění rostlin – vytváření nových a zlepšování stávajících odrůd plodin
 hortikultura – kultivace rostlin